Konus – dawna nazwa stożka (bryły ograniczonej przez powierzchnię stożkową)
 Konus – komiks autorstwa Marka Szyszko (rys.) i Szweda (scenariusz)